Muris ist der Name folgender Personen

 Johannes de Muris (ca. 1300 – ca. 1360), französischer Mathematiker
 Oswald Muris (1884–1964), deutscher Geograf
Siehe auch:
 Mouris